Humanitas – concetto filosofico
 Humanitas – rivista italiana
 Pubblica Assistenza Humanitas Firenze – associazione di volontariato fiorentina
 Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci – associazione di volontariato scandiccese (FI)
 Istituto Clinico Humanitas – ospedale milanese